Hulett (Wyoming), plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
Alistair Hulett, Schots folkzanger